Stanisław Cebula (1877-), nauczyciel
 Stanisław Cebula, profesor
 Stanisław Cebula, duchowny rzymskokatolicki